Narodowi Republikanie – frakcja wydzielona z Partii Demokratyczno-Republikańskiej, działająca jako odrębna partia w Stanach Zjednoczonych
 Narodowa Partia Republikańska – portugalska partia polityczna, działająca po I wojnie światowej
 Narodowa Partia Republikańska – kostarykańska partia polityczna założona na początku XX wieku